Grandjeanicus — род клещей из подотряда Endeostigmata отряда саркоптиформных (Sarcoptiformes), единственный в составе семейства Grandjeanicidae. 3 вида.

Описание 
Микроскопического размера клещи, длина тела — 400—600 мкм. Продорзум с 1 парой нитевидных трихотрий и 4 парами щетинок; срединные и латеральные глазки отсутствуют. Субкапитулум с 3 парами адоральных щетинок и 2 парами гипостомальных сет; хелицеры зубчатые с 2 сетами. Тело шаровидное с 3-4 парами щетинок в ряду c, и 11 парами щетинок в рядах d-h; имеют 3 пары генитальных папилл и 8 пар генитальных сет. Претарзус I без коготков и эмподиума, но со слуховым комплексом или флагеллумом.
Генитальные пластинки несклеротизированные, покрыты многочисленными щетинками и  генитальными папиллами. Кутикула тела складчатая.

Классификация 
Таксон был впервые описан в 1974 году южноафриканским акарологом Петером Тероном (Research Unit for Acarology, Instititte for Zoological Research, Potchefstrooin University, ЮАР) в составе семейства Hybalicidae. В настоящее время род выделяют в монотипическое семейство Grandjeanicidae . Род назван в честь французского акаролога François Grandjean  (1882-1975). 3 вида:

  — Южная Африка
  — Makokou; Габон
  — Bauple State Forest; Квинсленд, Австралия

Примечания

Литература 

 Walter, D.E. (2001): Endemism and cryptogenesis in 'segmented' mites: a review of Australian Alicorhagiidae, Terpnacaridae, Oehserchestidae and Grandjeanicidae (Acari: Sarcoptiformes). Australian Journal of Entomology, 40(3): 207–218. doi: 10.1046/j.1440-6055.2001.00226.x
 Walter, D. E. (2009). Chapter fourteen. Suborder Endeostigmata. pp. 421–429, in: Krantz, G. W.; Walter, D. E. (eds) A manual of acarology. Third edition. Texas Tech University Press, Lubbock Texas. ISBN 978-0-89672-620-8, ISBN 0-89672-620-7.
 Walter, D. E. et al. (2011). Suborder Endeostigmata Reuter, 1909. In: Zhang, Z.-Q. (ed.) 2011. Animal biodiversity: an outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. Zootaxa 3148: 139—140. ISBN 978-1-86977-849-1 (paperback), ISBN 978-1-86977-850-7 (online edition).

Ссылки 
 Grandjeanicidae (Synopsis of the described Arachnida of the World). insects.tamu.edu.

Саркоптиформные клещи
Таксоны животных, названные в честь людей